Het chemisch element protactinium (Pa), met een atoommassa van 231,03588(2) u, bezit geen stabiele isotopen en wordt dus geclassificeerd als radioactief element. De 28 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een seconde).

In de natuur komen sporen van de radio-isotopen 234Pa en 234mPa voor. De isotoop 231Pa, met een halfwaardetijd van meer dan 32.000 jaar, komt echter het meest voor: de natuurlijke abundantie bedraagt quasi 100%.

De kortstlevende isotoop van protactinium is 213Pa, met een halfwaardetijd van ongeveer 7 milliseconden. De langstlevende is 231Pa, met een halfwaardetijd van 32.760 jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element